Le elezioni parlamentari a Singapore del 2020 si sono tenute il 10 luglio per il rinnovo del Parlamento.

Risultati

Risultati per collegio
I seggi spettanti a ciascun collegio sono attribuiti alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti.

Contrassegni elettorali

Altri progetti

Collegamenti esterni

2020
Singapore